Den allvarsamma leken kan syfta på:

 Den allvarsamma leken – en roman av Hjalmar Söderberg från 1912
 Den allvarsamma leken (film, 1945) – en filmatisering av romanen i regi av Rune Carlsten
 Den allvarsamma leken (film, 1977) – en filmatisering av romanen i regi av Anja Breien
 Den allvarsamma leken (film, 2016) – en filmatisering av romanen i regi av Pernilla August
 Den allvarsamma leken (musikal, 2014) – en dramatisering av romanen av Emma Sandanam med musik av Mette Herlitz